Loting kan bland annat syfta på följande platser i Kina:

Leting, ett härad i Hebei-provinsen;
Luoding, en stad på häradsnivå i Guangdong-provinsen.

WP:Projekt Kina